

Toponymes

France 
 Hébécourt, commune française de l'Eure, dans la région Normandie.
 Hébécourt, commune française de la Somme, dans la région Hauts-de-France.

Canada 
 Lac Hébécourt, plan d’eau de la municipalité régionale de comté d'Abitibi-Ouest, dans la région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue, au Québec.
 Canton d'Hébécourt, ancienne subdivision administrative, aujourd'hui entre les municipalités de Rapide-Danseur et de Roquemaure et le territoire non organisé de Lac-Duparquet, dans la municipalité régionale de comté d'Abitibi-Ouest, dans la région administrative de Abitibi-Témiscamingue, au Québec.
 Collines d'Hébécourt, ensemble de collines situées dans le territoire non organisé de Lac-Duparquet, dans la municipalité régionale de comté d'Abitibi-Ouest, dans la région administrative de Abitibi-Témiscamingue, au Québec.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de toponyme